Nijhoff ist der Familienname folgender Personen:

A. H. Nijhoff (1897–1971), niederländische Schriftstellerin und Übersetzerin
Martinus Nijhoff (1894–1953), niederländischer Lyriker, Übersetzer, Essayist und Literaturkritiker
Martinus Nijhoff (Verleger) (1826–1894), niederländischer Buchhändler und Verleger

Siehe auch:
 Nijhof
 Niehoff